Szabó György
 Szabó György (1808–1870) székelyudvarhelyi rektor
 Szabó György (1837–1892) sakkfeladványszerző, katonatiszt
 Szabó György (szentmiklósi) (1891–?) magyar diplomata, konzul, követ
 Szabó György (1905–1982) szemészorvos
 Szabó György (1920–2011)  irodalomtörténész
 Szabó György (1921–1962) labdarúgó, a Gamma egykori játékosa
 Szabó György (1925–1988) építészmérnök
 Szabó György (1928–2022) természetgyógyász, „a bükki füvesember”
 Szabó György (1932–2005) író, szerkesztő
 Szabó György (1942) labdarúgó, a Tatabányai Bányász egykori játékosa
 Szabó György (1947) szobrász és éremművész
 Szabó György (1947) az MSZP politikusa, miniszter
 Szabó György (1952–2019) kosárlabda-játékvezető
 Szabó György (1955) autóversenyző
 Szabó György (1959) mérnök, térinformatikus
 Szabó György (1959) a Közgáz Klub volt vezetője és az Fiatal Művészek Klubja volt igazgatója, a Műhely Alapítvány alapítója. 1998-tól a Trafó Kortárs Művészetek Háza igazgatója
 Szabó György, Sólyom László köztársasági elnök protokollfőnöke
 Szabó György, a Szomszédok című tv-sorozat egyik alkotója
 Szabó György, újságíró

hasonló nevűek
Becskereki Szabó György (1920–1963) esszéíró, festő
Bp. Szabó György (1953) alkalmazott grafikus, zenész
 Szabó György Balázs (?–2016) énekes
Szabó György Polikárp (1894–1979) ferences szerzetes, zeneszerző

nevet változtatott Szabó György
George F. Hemingway

Jegyzetek